Friedhof Minden steht für:

 Alter Friedhof Minden
 Jüdischer Friedhof (Minden)